Ярослав може да се отнася за:

 Велики князе на Киев
 Ярослав I (980-1054)
 Ярослав II (?-1176)
 Ярослав III (?-1198)
 Ярослав IV (?-1203)
 Ярослав V (?-1246)
 Ярослав VI (?-1272)
 Велики князе на Владимирско-Суздалското княжество
 Ярослав II (1191-1246)
 Ярослав III (?-1271)
 Ярослав (?-1123), княз на Волиния